Le terme de Bulgan, est notamment utilisé pour plusieurs toponymes de Mongolie :
 L'aïmag (ou province) de Bulgan;
 Bulgan, sum de l'aïmag d'Arkhangai ;
 Bulgan, sum et chef lieu de l'aïmag de Bulgan ;
 Bulgan, sum de l'aïmag de Bayan-Ölgii ;
 Bulgan, sum de l'aïmag de Dornod ;
 Bulgan, sum de l'aïmag de Khovd ;
 Bulgan, sum de l'aïmag de Ömnögovi ;
 Erdenebulgan, sum de l'aïmag d'Arkhangai ;
 Erdenebulgan, sum de l'aïmag de Khövsgöl ;